Sölktäler heißen folgende geographischen Objekte:
 die Talung von Sölkbach, Groß- und Kleinsölkbach, Steiermark, siehe Sölk
 ein Naturpark in den Schladminger Tauern, siehe Naturpark Sölktäler